Флаг Башмако́вского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края, на расстоянии в 1/11 ширины полотнища от края, полосу в 1/9 полотнища, состоящую из 5 чёрных и 4 белых частей, и в центре — изображение обернувшегося жёлтого льва с белой стрелой в передних лапах, задними лапами опирающегося на составную полосу».

Обоснование символики 
Флаг Башмаковского района разработан на основе герба, который отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Своим появлением и развитием Башмаково обязано строительству железной дороги Москва — Сызрань, начатому в 1861 году. По первоначальному плану железная дорога должна была проходить в стороне, но крупный помещик Эспехо добился того, что железнодорожное полотно провели на границе его земель. Станция была построена между деревнями Михайловка и Колёсовка, объединив их в один населённый пункт. В 1875 году станция Михайловка была переименована в Башмаково, в честь инженера С. Д. Башмакова, который осуществлял строительство. Золотой лев, держащий стрелу — фигура герба рода Башмаковых напоминает о роли С. Д. Башмакова в истории района.

Полоса, составленная из белых и чёрных частей символизирует железнодорожное полотно и аллегорически показывает, что экономика современного Башмаковского района опирается на развитую транспортную сеть. По территории района проходит Куйбышевская железная дорога, связывающая район с областным центром, столицей России и другими регионами; ряд автомобильных трасс регионального значения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением стрелы